Wallbach (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Wallbach (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau